

Chimica 

C6H14O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 t-amil-metil-etere
 Diisopropil-etere
 Dimetilbutanolo
 2,2-dimetil-1-butanolo
 3,3-dimetil-1-butanolo
 Dipropil-etere
 2-etil-1-butanolo
 Etil-t-butil etere
 Esanolo
 1-esanolo
 2-esanolo
 3-esanolo
 Metilpentanolo
 2-metil-1-pentanolo
 3-metil-1-pentanolo
 4-metil-1-pentanolo
 2-metil-2-pentanolo
 3-metil-2-pentanolo
 4-metil-2-pentanolo
 2-metil-3-pentanolo
 3-metil-3-pentanolo
 Alcol pinacolilico

Formule molecolari